Alfa Romeo Giulietta steht für folgende Modelle der italienischen Automobilmarke Alfa Romeo:
 Alfa Romeo Giulietta (Typ 750/101), 1. Generation (Baujahr 1954 bis 1964)
 Alfa Romeo Giulietta (Typ 116), 2. Generation (Baujahr 1977 bis 1985)
 Alfa Romeo Giulietta (Typ 940), 3. Generation (Baujahr 2010 bis 2020)

Siehe auch:
 Alfa Romeo Giulia